Diomedes – imię męskie
 Diomedes – w mitologii greckiej król Tracji, syn Aresa
 Diomedes – w mitologii greckiej uczestnik wojny trojańskiej, syn Tydeusa
 Diomedes Grammaticus – gramatyk rzymski z IV w. n.e.
 Diomedes – planetoida o numerze katalogowym 1437

Zobacz też 
 konie Diomedesa – konie (lub klacze) Diomedesa, żywione ludzkim mięsem
 Wyspy Diomedesa – wyspy w Cieśninie Beringa
 Zatoka Diomedesa – jedna z mniejszych zatok w Zatoce Piotra Wielkiego